Consell escolar de centre
 Consell Escolar de Catalunya